Силвис 

 Фамилия
 Силвис, Вильям (1828—1869) — деятель американского рабочего движения.

Топоним
 Силвис (Амазонас) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас.

См. также 
 Силвиш (значения)